ARM:

 ARM (архитектура) — микропроцессорная архитектура с сокращённым набором команд (RISC), разрабатываемая ARM Limited.
 ARM (компания) — британская компания, один из крупнейших разработчиков лицензиаров и производителей архитектуры 32-разрядных RISC-процессоров.